Het ATP-toernooi van Rosmalen 2014 (met de officiële naam Topshelf Open 2014) werd gespeeld van 15 tot 21 juni 2014 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het enkelspel werd gewonnen door Roberto Bautista Agut. Hij versloeg Benjamin Becker in de finale met 2-6, 7-6(2) en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Santiago González en Scott Lipsky met 6-3 en 7-6(3).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 10.000,-.

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen